Nas, NaS или NAS может значить:

 NAS () — сетевая система хранения данных
 NAS  ()
 Nas (исполнитель)
 Network access server
 Network Audio System — система передачи звука по сети
 Аккумулятор NaS — серно-натриевый аккумулятор
 National Airspace System
 NAZ (студия) — японская анимационная студия
 NAS Whiting Field — South — Уайтинг Аэродром-Юг (станция авиации ВМС США)
 NAS Whiting Field — North — Уайтинг Аэродром-Север (станция авиации ВМС США)
 NAS Parallel Benchmarks

 Нас
 Нас — коммуна в Штирии (Австрия).
 Нас (род. 1973) — американский рэпер.
 Нас - то же, что насвай.
 Ан-Нас
 Насс  — термин в шиитском исламе, означающий передачу имамата.

См. также 
 NASS
Национальная академия наук

Примечания